Villa Kunterbunt steht für:

 das Wohnhaus der Kinderbuchfigur Pippi Langstrumpf
 Villa Kunterbunt (Wohngemeinschaft), ehemalige Künstler-WG in Hamburg